Als Europameisterschaft 1975 oder EM 1975 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1975 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1975 in Spanien
 Basketball-Europameisterschaft 1975 in Belgrad, Split, Karlovac und Rijeka (Jugoslawien)
 Curling-Europameisterschaft 1975 in Megève (Frankreich)
 Dreiband-Europameisterschaft 1975 in Rotterdam (Niederlande)
 Eishockey-Europameisterschaft 1975 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1975 in München und Düsseldorf (Deutschland)
 Eishockey-Europameisterschaft der U19-Junioren 1975 in Gap und Grenoble (Frankreich)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1975 in Kopenhagen (Dänemark)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1975 in Heerenveen (Niederlande)
 Formel-2-Europameisterschaft 1975
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1975 in Moskau (UdSSR)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 1975 in Arras (Frankreich)
 Judo-Europameisterschaften der Frauen 1975 in München (Deutschland)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1975 in Lyon (Frankreich)
 Karate-Europameisterschaft 1975 in Ostende (Belgien)
 Formel-750-Saison 1975 als Motorrad-Europameisterschaft 1975
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1975 in Feld am See (Österreich)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1975 in Fénis (Italien)
 Ringer-Europameisterschaften 1975 in Ludwigshafen am Rhein (Deutschland)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1975 in Dublin (Irland)
 Turn-Europameisterschaften 1975 (Frauen) in Skien (Norwegen)
 Turn-Europameisterschaften 1975 (Männer) in Bern (Schweiz)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1975 in Belgrad, Rijeka, Banja Luka und Negotin (Jugoslawien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1975 in Belgrad, Skopje, Subotica und Kraljevo (Jugoslawien)

!Europameisterschaft
1975